Niemcy:
 Dünnwald – dzielnica Kolonii

Osoby:
 Joseph Dünnwald – niemiecki polityk
 Laura Dünnwald – niemiecka redaktorka

Zobacz też:
 Dünwald